Jade (mineraal), een gesteente, vaak gebruikt om kunstobjecten te maken
Jade (rivier), een rivier in Duitsland
Jade (stad), een stad in Duitsland
Jade (film), een Amerikaanse film uit 1995
Jade (voornaam), een meisjesnaam
Jade (worstelaar), een Koreaans-Amerikaanse vrouwelijke professioneel worstelaar
Jade Cargo, een Chinese luchtvaartmaatschappij
Jade (DC Comics), een personage van DC Comics
Jade Ewen, een Britse zangeres
Jade (plant), volksnaam van het plantengeslacht Crassula 

JADE kan verwijzen naar:
JADE Zorggroep
European Confederation of Junior Enterprises
Java Agent Development Framework
Jointless Audio-frequency Detection, een merknaam van een hoogfrequente spoorstroomloop de firma Alstom

Personen met de achternaam Jade
Claude Jade, een Franse actrice